Defizit (von lateinisch deficere „ermangeln, weniger werden“) steht für:

 Budgetdefizit, negativer Kontostand in einem öffentlichen Haushalt
 Das Defizit, deutscher Kriminal-Stummfilm von Alwin Neuß (1917)

Siehe auch:

 Mangel (Begriffsklärung)